Wolle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wolle
 Francis Wolle